I1 steht für:
 Haplogruppe I1, in der Humangenetik eine Haplogruppe des Y-Chromosoms

I-1 steht für:
 I-1 (U-Boot), japanischer U-Kreuzer (1924)
 Grigorowitsch I-1, sowjetisches Jagdflugzeug (1921)
 Polikarpow I-1, sowjetisches Jagdflugzeug
I-1 (Bulgarien), Nationalstraße in Bulgarien

I1